Дриоп в древнегреческой мифологии:
 Дриоп — царь в области Эты. Отец Дриопы. Родоначальник дриопов, живших у Парнаса.
 Дриопы — племя.
 Дриоп — сын Приама от наложницы.  См. Список детей Приама.